Keesom steht für:
 Willem Hendrik Keesom (1876–1956), niederländischer Physiker
 (9686) Keesom, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Keesom-Kräfte